Ankara kan syfta på:
 Ankara, Turkiets huvudstad
 Ankara (provins), provins i Turket
 1457 Ankara - en asteroid